Apresjan bezeichnet:

 Juri Derenikowitsch Apressjan
 Wagram Sacharowitsch Apresjan